Il singolare del torneo di tennis Tallahassee Tennis Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Cecil Mamiit che ha battuto in finale Bjorn Rehnquist 6-4, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Robert Kendrick (primo turno)
 Eric Taino (primo turno)
 Noam Okun (primo turno)
 Justin Gimelstob (secondo turno)

 Bjorn Rehnquist (finale)
 Kevin Kim (primo turno)
 Simon Larose (semifinali)
 Dušan Vemić (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tallahassee Tennis Challenger 2004